Белев Генчо Георгієв — болгарський письменник
 Кристо Бєлєв — болгарський письменник
 Белев Георгій
 Белев Олександр

 Белев — населений пункт, Тульська область, Росія

Болгарські прізвища